Пла́чков () — болгарське прізвище.

Персоналії 
 Плачков Іван Васильович (* 1957) — український політик, голова наглядової ради «Київенерго», власник виноробної торгової марки «Колоніст».
 Плачкова Тетяна Михайлівна (* 1983) — українська адвокатка, політик.

Болгарські прізвища